Бранислав Зоговић је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|3
|3
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|7
|9
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1966. || Сан || /
|-
| 1968. || Има љубави, нема љубави || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Позориште у кући (ТВ серија) || Лакијев син
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || Савладати панику (кратки филм)|| /
|-
| 1974. || Провод (ТВ филм) || Сили
|-
| 1975. || Шта да се ради (ТВ серија) || Домаћин 2 (као Бранимир Зоговић)
|-
| 1975. || Фарма (ТВ филм) || Алберт (као Бранимир Зоговић)
|-
| 1976. || Вагон ли || Млади човек (као Бранимир Зоговић)
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци